Tricentenaire est une ASBL (Association sans but lucratif) basée à Walferdange au Luxembourg, ayant comme but l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Elle a été créée en 1978.

Concept pédagogique  
Le Tricentenaire assure, en collaboration avec les personnes elles-mêmes et leurs familles, les autres organismes œuvrant dans le domaine du handicap et ses Ministères de tutelle,
et ce, dans le cadre d’un projet éducatif de type socio-pédagogique fondé sur un concept d’approche globale centré sur la personne dans sa dignité humaine et la qualité de vie,
l’accueil et l’assistance humaine dans la gestion du quotidien de personnes en situation de handicap,
notamment par l’hébergement, l’activité en centre de jour spécialisé, la coordination et la prestation d’aides et de soins, le soutien psychosocial et thérapeutique, la formation et le travail, le sport et l’animation des loisirs, ainsi que l’intégration sociale.

Le projet associatif 
"Faire mieux, ensemble, intelligemment et dans le bonheur"
Une vision claire
Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs familles

Des valeurs simples
Autodétermination et inter-responsabilité dans le respect de la dignité humaine

 Des temps forts
 Accueil - Accompagnement au quotidien - Services - Intégration

Annexes

Liens internes 
 Commerce équitable

Liens externes 
 Site du Tricentenaire asbl

Références 

Association ou organisme ayant son siège au Luxembourg
Association ou organisme d'aide aux personnes handicapées
Walferdange